Am Anfang war das Wort steht für
Am Anfang war das Wort, Übersetzungsvariante des Johannesprologs, siehe Im Anfang war das Wort
 Am Anfang war das Wort (Bild), ein 1937 von Hermann Otto Hoyer gemaltes Bild
 Am Anfang war das Wort (Dokumentarfilm), einen 1927 produzierten Dokumentarfilm von Ernő Metzner im Auftrag der SPD
 Am Anfang war das Wort (Kurzspielfilm, 1982), einen Kurzspielfilm von Frank Behnke (Regisseur)
 Am Anfang war das Wort (Kurzspielfilm, 2009), einen Kurzspielfilm mit Rena Dumont
 Am Anfang war das Wort (Roman), einen 1999 auf Deutsch erschienenen Roman von Batya Gur
 Am Anfang war das Wort (Die Simpsons), Folge 10 in Staffel 4 der TV-Serie Die Simpsons (Original: Lisa’s First Word)
 Am Anfang war das Wort (TV-Serie), eine englische TV-Serie mit Stephen Fry (Original Fry's Planet Word)